Estação Ayacucho (Metrô de Lima) — estação do Metrô de Lima, Peru
 Estação Ayacucho (Metrô de Los Teques) — estação do Metrô de Los Teques, Venezuela

Ayacucho